Playera o playeras puede hacer referencia a:

a una playera, un canto popular de Andalucía (España);
a una bicicleta playera, en Argentina;
a unos zapatos deportivos, en España;
a una camiseta, en Guatemala, Honduras y México.